Serra do Lopo
Pico do Lopo

Desambiguações de topônimos